Ação Católica Brasileira — movimento controlado pela hierarquia da Igreja Católica fundado em 1935
 Aeroclube de Blumenau — aeroclube brasileiro
 Amy Coney Barrett – Juíza do Suprema Corte dos Estados Unidos
 Análise custo-benefício — abordagem sistemática
 As Cities Burn — banda de post-hardcore cristão dos Estados Unidos
 Associação Comercial da Bahia — mais antiga associação patronal do Brasil
 Associação Comercial de Braga — associação comercial portuguesa
 Associação de Clubes de Basquetebol — organizadora da Liga Espanhola de Basquetebol (ou Liga ACB)
 Associação dos Cartunistas do Brasil — organização profissional brasileira
 Automóvel Club do Brasil — extinta agremiação esportiva brasileira do Rio de Janeiro
 Automóvel Clube do Brasil — entidade automobilística brasileira

Desambiguações de siglas